SFX (kompresja) – plik samorozpakowujący
 SFX (sprzęt komputerowy) – standard konstrukcji zasilaczy komputerowych
 efekty specjalne